Cuvântul eter poate desemna:
 Eter - o clasă de compuși chimici (substanțe organice) 
 Eter luminifer - un mediu de propagare a luminii, concept fizic actual depășit
 Eter (element clasic) - un concept filozofic privind spațiul înconjurător